Aşık ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „der Liebende“. Aşık ist die Bezeichnung für einen Geschichtenerzähler und Volksliedsänger, der sich auf einer Langhalslaute (Saz) begleitet. Aşık wird oft als Künstlername angenommen bzw. als Ehrentitel vergeben.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Aşık Ömer (~1651–1707), osmanischer Dichter und Volkssänger

Vorname/Künstlername 

 Aşık Çelebi (1519/1520–1571), osmanischer Dichter, Chronist und Übersetzer
 Aşık Gülabi (* 1950), alevitisch-türkischer Dichter und Volkssänger
 Aşık Ali Nurşani (* 1959), türkischer Dichter und alevitischer Volkssänger
 Aşık Reyhani (1932–2006), türkischer Volksdichter und Baglama-Spieler
 Aşık Veysel (1894–1973), türkischer Dichter, Saz-Spieler

Familienname 
 Emre Aşık (* 1973), türkischer Fußballspieler
 Metin Aşık, von 1989 bis 1993 Präsident des türkischen Sportvereins Fenerbahçe Istanbul

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname